Pineville peut désigner plusieurs villes :
 Pineville dans l'Arkansas
 Pineville en Caroline du Nord
 Pineville dans le Kentucky
 Pineville en Louisiane
 Pineville dans le Missouri
 Pineville en Virginie-Occidentale